Eichbaum steht für:

 die Eiche
 Eiche (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Malbaum, Grenzmarkierung
 eine Biermarke der Eichbaum-Brauereien
 eine Stadtbahnstation der Mülheimer VerkehrsGesellschaft in Mülheim an der Ruhr, Spielort der Eichbaumoper

Personen:
 Christoph Eichbaum (* 1982), deutscher Volleyballspieler
 Erwin Eichbaum (1928–2017), deutscher Maler und Bildhauer
 Franz Eichbaum (1906–1980), deutsch-brasilianischer Mediziner und Mikrobiologe
 Gerda Eichbaum (1903–1992), deutsch-neuseeländische Germanistin
 Gisela Eichbaum (1920–1996), deutschbrasilianische Malerin und Zeichnerin
 Wilhelm Lange-Eichbaum (1875–1949), deutscher Psychiater

Geographie:
 Eichbaum, bis 1938 Krebschen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Pokrowskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: